Rio Frio peut désigner :

Rio Frio, rivière ayant sa source dans les contreforts du volcan Tenorio  et affluent du Río San Juan (Nicaragua).

Rio Frio, paroisse civile de la municipalité d'Arcos de Valdevez, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
Rio Frio, paroisse civile de la municipalité de Bragance, située dans le district de Bragance et la région Nord.